Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
  Akane Yamaguchi (2. Runde)
  Tai Tzu-Ying (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (Finale)
  Chen Yufei (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (Champion)
  He Bingjiao (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)
  Saina Nehwal (3. Runde)
  Zhang Beiwen (3. Runde)
  Sung Ji-hyun (3. Runde)
  Michelle Li (3. Runde)
  Mia Blichfeldt (Viertelfinale)
  Han Yue (3. Runde)
  Gregoria Mariska Tunjung (3. Runde)
  Line Kjærsfeldt (2. Runde)
  Cai Yanyan (2. Runde)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
Offizielle Webseite
BWF Webseite

2019
Weltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019